Гран-при Франции 1990 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Поль-Рикар во Франции. Соревнования состоялись 8 июля 1990 года.

Гонка 
Гонка едва не окончилась сенсацией: после последней серии пит-стопов в лидеры вышли Иван Капелли и его партнёр по команде Маурисио Гужельмин, выступавшие на автомобилях Leyton House-Judd, надежность которых была крайне низкой — например, квалификацию к предыдущей гонке на Гран-при Мексики 1990 года оба гонщика вообще не прошли, но в этой гонке их машины ехали с невероятной скоростью. Ехавший позади них на третьей позиции Ален Прост отставал с каждым кругом, пока за 25 кругов до финиша не сошёл с дистанции Гужельмин. Капелли лидировал на протяжении последующих 20 кругов и был близок к своей первой победе в карьере, но ему не повезло — из-за проблем с зажиганием его автомобиль стал резко терять скорость и в итоге за 3 круга до финиша его обошёл Ален Прост.

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:8,012

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции